Возбужде́ние — может означать:

 Возбуждение (в физике) — переход частицы на вышележащий неустойчивый энергетический уровень. 
 Возбуждение (в электротехнике) — создание магнитного потока в двигателе постоянного тока или синхронной машине — синхронном двигателе, сельсине и других.
 Возбуждение (в физиологии) — ответ ткани на раздражение, проявляющийся помимо неспецифических реакций в выполнении специфической для этой ткани функции; возбудимыми являются нервная, мышечная и железистая ткани.
 Половое возбуждение
 Возбуждение (в психологии) — процессы возбуждения и торможения, возбуждённое и заторможенное состояние человеческой психики.
 Кататоническое возбуждение
 Психомоторное возбуждение

См. также 
 Возбуждение уголовного дела
 Столкновительное возбуждение